El Príncipe Guillermo Augusto Eduardo de Sajonia-Weimar-Eisenach (11 de octubre de 1823 - 16 de noviembre de 1902) fue un oficial militar británico de padres alemanes. Después de una carrera en la Guardia de Granaderos, fue Mayor General comandante de la Brigada de la Guardia y Oficial General Comandante del Distrito de origen en 1870, Oficial General Comandante del Distrito Sur en octubre de 1878 y Comandante en Jefe de Irlanda en octubre de 1885. Fue promovido a mariscal de campo en 1897 aunque su carrera no incluía grandes logros militares.

Carrera 
Eduardo era hijo del Príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach y de la Princesa Ida de Sajonia-Meiningen. Nació en Bushy House, el hogar de la hermana de su madre, Adelaida y su marido, el futuro Guillermo IV del Reino Unido.

Después de ser naturalizado sujeto británico, la carrera militar de Eduardo empezó el 1 de junio de 1841, cuando, después de recibir entrenamiento en el Royal Military College, Sandhurst, ingresó en el 67.º (Hampshire del Sur) Regimiento de Infantería como enseña. Fue promovido a enseña en la Guardia de Granaderos y como teniente en el ejército el 8 de junio de 1841 y capitán en el ejército el 19 de mayo de 1846 antes de convertirse en adjunto de su batallón en noviembre de 1850.

Eduardo fue promovido a brevet mayor en la Guardia de Granaderos el 20 de junio de 1854. Sirvió en la guerra de Crimea y luchó en la batalla del río Almá en septiembre de 1854 y en el sitio de Sevastopol en octubre de 1854, donde fue ligeramente herido. Luchó en la batalla de Balaclava en octubre de 1854 y en la batalla de Inkerman en noviembre de 1854. Fue promovido a brevet teniente coronel "por servicio distinguido sobre el campo" durante la guerra el 12 de diciembre de 1854.

Eduardo fue nombrado aide-de-camp de la reina y recibió el grado de coronel en en la Guardia de Granaderos el 5 de octubre de 1855. Se le concedió el tratamiento de Alteza Real (tanto para Eduardo como para su esposa) en 1866, siendo promovido a mayor general el 6 de marzo de 1868. Fue nombrado Mayor General comandante de la Brigada de la Guardia y Oficial General Comandante del Distrito de origen en 1870, siendo promovido a teniente general el 6 de julio de 1877, se convirtió en Oficial General Comandante del Distrito Meridional en octubre de 1878. Promovido a general el 4 de noviembre de 1879, continuó como Comandante en Jefe en Irlanda y como miembro del Consejo Privado Irlandés en octubre de 1885 antes de retirarse en octubre de 1890.

En su retiro Eduardo fue comisario de la Fundación Patriótica. También se convirtió en coronel del 10.º Regimiento de Infantería y después coronel del 1.º Regimiento de la Guardia. Fue promovido a mariscal de campo el 22 de junio de 1897 tras lo cual hubo un comentario adverso en el The Times de que su carrera no incluía grandes logros militares.

El Príncipe y la Princesa Eduardo tuvieron durante varios años una residencia de verano en North Berwick, y en octubre de 1902 el Príncipe fue honorado con el Freedom of the city de North Berwick, una semana después de que hubiera hospedado al rey Eduardo VII como su invitado ahí por un par de días.

Eduardo murió el 16 de noviembre de 1902 en Portland Place en Londres y fue enterrado en la Catedral de Chichester, en la cripta de la familia de su esposa, los duques de Richmond y Lennox.

Familia 
El 27 de noviembre de 1851 Eduardo se casó morganáticamente con Lady Augusta Katherine Gordon-Lennox, (una hija de Charles Gordon-Lennox, 5.º Duque de Richmond), quien fue creada Condesa de Dornburg por el Gran Duque de Sajonia-Weimar el día antes de la boda. La circular de la corte muestra que ella fue conocida usualmente por ese título hasta 1886, cuando la circular empieza a referirse a ella consistentemente por el título de su marido, es decir SAS Princesa Eduardo de Sajonia-Weimar". No tuvieron hijos.

Ancestros

Honores 

Eduardo recibilo las siguientes órdenes y condecoraciones:

Referencias 

Mariscales de campo de Reino Unido
Nacidos en Londres
Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach
Caballeros de la Legión de Honor
Personas de la Guerra de Crimea
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana